— серия японских аниме-сериалов, выпущенных студией Sunrise. Первый сезон сериала транслировался по телеканалу Nippon TV с 15 апреля 1988 года по 31 марта 1989 года. Второй сезон сериала транслировался с 3 марта 1990 года по 8 марта 1991 года. Третий сезон сериала транслировался по телеканалу TX с 2 октября 1997 года по 24 сентября 1998 года. Также в промежутках между ними выпускались OVA-серии. Первый сезон сериала также транслировался на территории Франции. Первый сезон показывался в блоке 17:00–17:30 часов, чтобы заменить недавно закончившейся сериал Transformers: The Headmasters.

По мотивам манги были выпущены 3 видеоигры; первая игра  была выпущена 12 декабря 1997 года для Game Boy, вторая игра  для Playstation была выпущена 23 апреля 1998 года, третья игра  для Game Boy была выпущена 7 августа 1998 года.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг 9-ти летнего мальчика по имени , который с помощью дракона попал в волшебный мир , находящийся на грани хаоса из-за злого правителя. Ватару предстоит сразить злого правителя и принести мир в Сокайдзан. Мальчику удаётся из глиняной скульптуры смастерить супер-робота, с помощью которого он будет сражаться против злых сил. Также Ватару находит поддержку со стороны туземцев. Сюжет сочетает в себе элементы многих ролевых игр, включающие в себя например прохождение в подземелье или нахождение таинственных объектов. Сам мир Сокайдзэн поделён на так называемые уровни, каждый из которых возможно преодолеть победив лишь «главного злодея каждого уровня».

Роли озвучивали 
 Наюми Танака — Ватару Икусабэ
 Мэгуми Хаясибара — Химико Синобибэ
 Томомити Нисимура — Сибараку Цуругибэ
 Коити Ямадэра — Курама Ватарибэ
 Кэньити Огата — Гэнрюсай Синобибэ
 Тэссё Гэнда — Руюдзимару
 Кадзуэ Икура — Тора-О
 Урара Такано — Умихико

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunrise